

Miejscowości ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe

 Bartlewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Lisewo
 Bartlewo – przysiółek wsi Iznota w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Ruciane-Nida 
 Bartlewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów